Orrido – in generale, un luogo selvaggio che desta ansia o paura, oppure qualche cosa di repellente o che desta turbamento.
Orrido – per estensione, una profonda gola rocciosa, in particolare nei tratti di quei fiumi o torrenti le cui acque precipitano giù per anfratti e grotte, formando cascate spettacolari che scavano la roccia.

Altri progetti